Fleming kan syfta på:

 Fleming – ett namn som finns i flera länder
 Fleming (klan) – en skotsk klan
 Fleming (månkrater) – en nedslagskrater på månen
 Fleming (släkt) – en svensk adelssläkt, även stavat Flemming
 Flemingska palatset –  en byggnad i kvarteret Aeolus vid Slottsbacken 8 i Gamla stan i Stockholm
 HMS Clas Fleming – en minkryssare tillhörande den svenska Kungliga flottan

Geografi

Antarktis 

 Fleming (udde), 
 Mount Fleming, Antarktis,

USA 

 Fleming, Missouri, Ray County, 
 Fleming, Colorado, Logan County,

Se även
 Flemming (adelsätt) – en riksgrevlig tysk adelsätt från Pommern i Tyskland